Unterberken ist der Name folgender Orte:

 Unterberken (Schorndorf), Stadtteil der Stadt Schorndorf im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Unterberken (Berken), Siedlung in der Gemeinde Berken im Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Unterbergen